Gregor Wentzel – fisico tedesco
 Gustav Wentzel – pittore norvegese
 Johann Wentzel Anton Stamitz – compositore e violinista ceco
 Michel Wentzel – ex giocatore di calcio a 5 e allenatore di calcio a 5 olandese
 Volkmar Wentzel – fotografo statunitense